Dzhyul’yan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Cülyan (ort i Azerbajdzjan, lat 40,88, long 48,28), Ismajylly, 
 Cülyan (ort i Azerbajdzjan, lat 40,82, long 48,17), Ismajylly, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar